Cookie může být:

 HTTP cookie – malé množství dat v protokolu HTTP, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele
 Cookie (hra) – videohra pro počítače ZX Spectrum

Externí odkazy